Explosion des Schweigens ist der Titel folgender Werke:

 Explosion des Schweigens (1961), US-amerikanischer Gangsterfilm von Allen Baron
 Explosion des Schweigens (1997), US-amerikanische Filmkomödie von John Kent Harrison